Karaj szlovákiai község korábbi neve
Véghely muravidéki település szlovén neve
Krajna, Ausztria és Szlovénia történelmi régiója, az Osztrák–Magyar Monarchia egykori  koronatartománya
Krajna, Lengyelország történelmi régiója
Krajna, település Lengyelország délkeleti részén, a Kárpátaljai vajdaságban
Krajna, horvátországi falu Csacsince községben, Verőce-Drávamente megyében